O’Farrell ist der Familienname folgender Personen:
 Barry O’Farrell (* 1959), australischer Politiker
 Colum O’Farrell (* 1977), irischer Skilangläufer und Biathlet
 Conor O’Farrell (* 1956), US-amerikanischer Fernsehschauspieler
 Elizabeth O’Farrell (1883–1957), irische Krankenschwester und Republikanerin
 Frank O’Farrell (1927–2022), irischer Fußballspieler
 Maggie O’Farrell (* 1972), irisch-britische Schriftstellerin
 Michael Joseph O’Farrell (1832–1894), Bischof von Trenton
 Peter O’Farrell, britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Farrell
 O’Farrill